Le mot X-Men peut faire référence à :

 les X-Men, groupe de super-héros de comic, créé par Stan Lee et Jack Kirby, dont les aventures sont éditées par Marvel Comics depuis  ;
 X-Men, la série cinématographique qui en est tirée :
 X-Men, l'adaptation cinématographique réalisée par Bryan Singer et sortie en 2000 ;
 X-Men 2, deuxième volet de la série, également réalisé par Bryan Singer et sorti en 2003 ;
 X-Men : L'Affrontement final, troisième épisode, réalisé par Brett Ratner et sorti en 2006 ;
 X-Men Origins: Wolverine, quatrième film de la série et premier centré sur le personnage de Wolverine, réalisé par Gavin Hood et sorti en 2009 ;
 X-Men : Le Commencement, premier film d'une nouvelle série, réalisé par Matthew Vaughn et sorti en 2011 ;
 Wolverine : Le Combat de l'immortel, second film centré sur le personnage de Wolverine qui se déroule 7 ans après « l'Affrontement final », réalisé par James Mangold et sorti en 2013 ;
 X-Men: Days of Future Past, suite du précédent, réalisé par Bryan Singer  et sorti en mai 2014 ;
 Deadpool, premier film centré sur le personnage de Deadpool, réalisé par Tim Miller et sorti en février 2016 ;
 X-Men: Apocalypse, suite de Days of Future Past, réalisé par Bryan Singer et sorti en mai 2016 ;
 Logan, troisième film centré sur le personnage de Wolverine qui se déroule 16 ans après « le Combat de l'immortel », réalisé par James Mangold et sorti en 2017 ;
 Deadpool 2, second film centré sur le personnage de Deadpool, réalisé par David Leitch et dont la sortie est en 2018 ;
 X-Men: Dark Phoenix, suite de Apocalypse, réalisé par Simon Kinberg et sorti en 2019 ;
Les Nouveaux Mutants, coécrit et réalisé par Josh Boone et sorti en 2020.
 X-Men (série télévisée), dessin animé sorti en 1992 mettant en scène les aventures des X-Men ;
 X-Men: Evolution, dessin animé sorti en 2000 mettant en scène les aventures des X-Men ;
 des jeux vidéo qui en sont inspirés :
 X-Men, jeu vidéo sorti en 1992 sur borne d'arcade ;
 X-Men, jeu vidéo sorti en 1993 sur Mega Drive ;
 X-Men, groupe de rap français connu aussi sous le nom Les X a.k.a les X-Men pour éviter une réclamation de Marvel, la maison d'édition du comics X-Men.